El término macho (del latín mascūlus) generalmente se refiere al animal que produce espermatozoides como gameto.

Asimismo, en cine y televisión, puede hacer referencia a:
 El macho, película mexicana del género cómico-dramático creada en 1987.
 Macho, película colombo-mexicana del género cómico que estrenó en 2016.
 Machos, telenovela chilena.
 Machos, telenovela mexicana.

También, como apellido, puede referirse a las siguientes personas:
 David Macho Gómez (n.1974), agente de historietistas español.
 Jürgen Macho (n.1977), futbolista austríaco.
 Victorio Macho (1887-1966), escultor español.

Asimismo, puede hacer referencia a los siguientes topónimos:
 Machos, barrio del municipio de Ceiba (Puerto Rico).
 Paso del Macho,  municipio de la zona centro del estado de Veracruz (México).
 El río Macho, río en el cantón de Talamanca (Costa Rica).

También, en náutica, puede referirse a:
 El macho, término náutico.
 El palo macho, una parte del mástil de una embarcación a vela.

Además, puede hacer referencia a
 MACHO, un objeto astronómico.
 El conector macho, parte del broche que se engancha en la hembra.
 El macho cabrío, símbolo de la fertilidad.
 El macho ibérico, estereotipo de masculinidad española.

Enlaces externos 
 El Diccionario de la Lengua Española tiene una definición para macho.